

Яровка — річка в Алтайському краї, права притока Іні
 Яровка — річка в Кіровській області, права притока Чепци

Дивись також 
 Ярівка